Il doppio del Lotto- Westel 900 Budapest Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Amanda Coetzer e Alexandra Fusai erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno battuto in finale 4–6, 6–1, 6–1 Cătălina Cristea e Laura Montalvo.

Teste di serie
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
 Cătălina Cristea /  Laura Montalvo (finale)
 Svetlana Krivencheva /  Eva Melicharová (quarti di finale)
 Laura Golarsa /  Liezel Horn (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone del doppio

Lotto- Westel 900 Budapest Open 1998